Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 289001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 30 września 2003 do 10 sierpnia 2005. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

289001-289100

289101-289200

289201-289300

289301-289400

289401-289500

289501-289600

289601-289700

289701-289800

289801-289900

289901-290000

Przypisy 

Lista planetoid 289001-290000